Kloock ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Kloock (* 1958), deutsche Medienwissenschaftlerin
 Josef Kloock (* 1935), deutscher Ökonom

Siehe auch:
 Kloock-Produktionsfunktion